Arondismentul Altkirch (în ) este un arondisment din departamentul Haut-Rhin, regiunea Alsacia, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Altkirch
 Cantonul Dannemarie
 Cantonul Ferrette
 Cantonul Hirsingue

Comune 

Altkirch